Bellanger est un nom répandu en Maine-et-Loire et la Sarthe, dérivé de .

 Anthony Bellanger, (né en 1973), journaliste, historien et syndicaliste français. 
 Anthony Bellanger (né en 1967), journaliste français, chroniqueur à France Inter 
 Aurélien Bellanger, écrivain français (1980- )
 Camille-Félix Bellanger, peintre et lithographe français (1853-1923)
 Claude Bellanger, journaliste français (1910-1978)
 François Bellanger, écrivain français (1688-1749)
 Georges Bellanger, religieux français (1861-1902)
 Georges Bellenger (aviateur), aviateur militaire français (1878-1977)
 Hélène Bellanger, actrice française (1920-2021)
 Jacques Bellanger, homme politique français (1931-2021)
 Jean Bellanger, acteur et scénariste français
 Marguerite Bellanger, de son vrai nom Julie Lebœuf, comédienne française et favorite de Napoléon III (1838-1886)
 Pierre Bellanger, fondateur de la radio Skyrock (né en 1958)
 Pierre Bellanger, longtemps chroniqueur de bridge au Figaro avant-guerre et remplacé tout aussi longuement après-guerre par José Le Dentu
 Robert Bellanger, industriel et homme politique français (1884-1966) 
 Bellanger, illustrateur, créateur de Marono, la mascotte de la marque Clément Faugier

Autres 
 Automobiles Bellanger Frères, ancien constructeur automobile et aéronautique français, créé par Robert Bellanger et frère.

Voir aussi 
 Pont-Bellanger, commune française du département du Calvados